Лиола има више значења:
 Лиола (Пенсилванија)
 Лиола (Јужна Дакота)
 Лиола (Арканзас)